Sasaki kan som auktorsförkortning betyda:

 Junko Sasaki
 Kunio Sasaki
 Noboru Sasaki
 Shun-ichi Sasaki
 Shun-ichi Syun'iti Sasaki

Robotskapade auktorsförkortningar